

Sport 
 Le golf est un sport de précision se jouant en plein air et qui consiste à placer une balle dans un trou à l'aide de clubs.

 le golf handisport ou handigolf en est une discipline dérivée.
 Le minigolf est un sport de précision où la balle suit un parcours d'obstacle

Toponymie 
 Golf est un village du comté de Cook dans l'Illinois (États-Unis).
 Golf est une municipalité ayant le statut de village située dans le comté de Palm Beach en Floride.
 Golfe, une province de la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Automobile 
 La Volkswagen Golf est une automobile, de la gamme dite compacte, de la marque allemande Volkswagen.

Culture 
 Golf, un film muet américain réalisé par Larry Semon et Tom Buckingham en 1922.
 Golf est un jeu vidéo de Nintendo sorti sur NES en 1984.
 Golf est un jeu vidéo de T&E Soft sorti sur Virtual Boy en 1995.
 Golf+, une chaîne de télévision française consacrée au Golf
 Code golf, jeu de programmation, consistant à écrire le programme le plus court pour accomplir une tâche donnée.